Die 14. Etappe der Vuelta a España 2008 am 14. September führte über 158,4 Kilometer von Oviedo nach E. E. Fuentes de Invierno. Dabei standen zwei Sprintwertungen und jeweils drei Bergwertung der 3. und 1. Kategorie auf dem Programm.

Nach der sehr schweren Bergankunft am Vortag war auch diese Etappe nicht leichter. Geschlossen überquerte das Feld die erste Bergwertung, die sich David Moncoutié, als Führender in dieser Wertung, sicherte. In der Abfahrt setzte sich ein Sextett vom Feld ab, nach der zweiten Bergwertung schloss ein Quintett auf, so dass eine elfköpfige Gruppe an der Spitze fuhr: Damiano Cunego, Sylvain Chavanel, Martin Velits, Xavier Florencio, Wassil Kiryjenka, Iban Mayoz, Jurgen van Goolen, David Arroyo, David García, Dmitri Kosontschuk und Íñigo Landaluze. Da aber van Goolen in der Gesamtwertung nur knapp zwölf Minuten Rückstand hatte, ließ das Peloton den Ausreißern nie mehr als vier Minuten Vorsprung. Insgesamt gewann die Spitzengruppe fünf von sieben Tageszwischenwertungen. Bei den Bergwertungen war jeweils Chavanel an der Spitze um seinen Teamkollegen Moncoutie in dieser Wertung zu schützen. Im letzten Anstieg des Tages wurde das Tempo im Feld erwartungsgemäß angezogen und der letzte Ausreißer van Goolen wurde sechs Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Von den Bergspezialisten attackierte Ezequiel Mosquera erfolgreich und konnte sich mit Alberto Contador und Levi Leipheimer absetzen. Der Dritte der Gesamtwertung Carlos Sastre konnte dagegen nicht folgen. Kurz vor der Bergwertung griff Contador an und konnte einen kleinen Vorsprung herausfahren, den er auf den flachen 700 Metern zum Ziel verteidigte und die Etappe vor Leipheimer gewann. Sastre hatte einen Rückstand von 20 Sekunden, Alejandro Valverde verlor erneut eine Minute.

Aufgaben 
101 Davide Rebellin

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Mieres (Kilometer 41,7) (200 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Jurgen van Goolen ||CSC||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Xavier Florencio ||BTL||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Wassil Kiryjenka ||TCS||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in La Vega (Kilometer 132,8) (440 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Jurgen van Goolen ||CSC||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Iban Mayoz ||XAG||1 P.
|}

 Zielankunft in Fuentes de Ivierno (1.497 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Alberto Contador ||AST||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Levi Leipheimer ||AST||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Ezequiel Mosquera ||XAG||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Robert Gesink ||RAB||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| David Moncoutie ||COF||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Carlos Sastre ||CSC||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Marzio Bruseghin ||LAM||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Oliver Zaugg ||GST||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Joaquim Rodríguez ||GCE||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| John Gadret ||ALM||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Alejandro Valverde ||GCE||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Sérgio Paulinho  ||AST||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Daniel Moreno ||GCE||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Alan Pérez ||EUS||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Egoi Martínez ||EUS||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Alto del Padrún, 3. Kategorie (Kilometer 12,1) (385 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Xavier Florencio ||BTL||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Wassil Kiryjenka ||TCS||1 P.
|}

 Alto de San Tirso, 3. Kategorie (Kilometer 22) (420 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Wassil Kiryjenka ||TCS||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Martin Velits ||MRM||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Damiano Cunego ||LAM||1 P.
|}

 Alto de San Emiliano, 3. Kategorie (Kilometer 34,5) (530 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Jurgen van Goolen ||CSC||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Íñigo Landaluze ||EUS||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Damiano Cunego ||LAM||1 P.
|}

 Alto de la Colladona, 1. Kategorie (Kilometer 70,3) (850 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Íñigo Landaluze ||EUS||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Jurgen van Goolen ||CSC||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Wassil Kiryjenka ||TCS||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Xavier Florencio ||BTL||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Martin Velits ||MRM||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || David García ||XAG||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Damiano Cunego ||LAM||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || David Arroyo ||GCE||1 P.
|}

 Alto de la Colladiella, 1. Kategorie (Kilometer 98) (850 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Jurgen van Goolen ||CSC||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Íñigo Landaluze ||EUS||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Iban Mayoz ||XAG||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || David García (Radsportler)|David García ||XAG||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Martin Velits ||MRM||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Damiano Cunego ||LAM||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || David Arroyo ||GCE||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Wassil Kiryjenka ||TCS||1 P.
|}

 Puertode San Isidro, 1. Kategorie (Kilometer 157,8) (1.500 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Alberto Contador ||AST||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Ezequiel Mosquera ||XAG||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Levi Leipheimer ||AST||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Robert Gesink ||RAB||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Carlos Sastre ||CSC||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Alejandro Valverde ||GCE||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Oliver Zaugg ||GST||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Joaquim Rodríguez ||GCE||1 P.
|}

14.Etappe
Sport (Oviedo)
Aller (Spanien)

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 14